Moema (Brazilië), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Moema (vissengeslacht), geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van de killivisjes